André Bürg est un organiste français.

Biographie 
Il est titulaire des orgues de l'église Saint-Dominique de Paris. Dans une lettre à Albert Trotrot-Dériot, la compositrice Mel Bonis mentionne qu'André Bürg joue sa Toccata dans les années 1930.

Références

Sources

Liens externes 

Organiste français